«Revancha» —o «La revancha»— puede referirse a:

 El revanchismo, especialmente al francés contra Alemania.
 Cualquier enfrentamiento militar o deportivo que se tome como venganza, llámese mismo lugar y circunstancias.
 En términos de justicia primitiva, la Ley del Talión.
 Vendetta

Cine y televisión 
 Revancha (película de 1948) - Director: Alberto Gout.
 La revancha (película de 1986) - Directores: Fernando Orozco, Aldo Sambrell.
 La revancha (película de 1995) - Director: Luis Ávalos.
 La revancha (película de 1999) - Director: Brian Helgeland.
 La revancha (película de 2007) - Director: Bryce Olson.
 La revancha (película de 2008) - Director: Götz Spielmann.
 La revancha (telenovela de 2000)
 La revancha (telenovela de 1989)
 Coliseo: La revancha

Música 
 La revancha (banda), de Uruguay.
 La revancha (álbum) (2007), álbum de Chicos de Fábrica.

Toponimia 
 La Revancha, Loreto, Argentina.